Ба́рти () — английская фамилия.

Фамилия 
 Барти, Билли (1924—2000) — американский актёр-карлик.
 Барти, Эшли (род. 1996) — австралийская теннисистка.

См. также 
 Барт
 Барты — древнепрусское племя
  — деревня в Польше